Aulacopleura (лат., возможное русское название — авлакоплевры) — род трилобитов отряда Aulacopleurida из подсемейства Aulacopleurinae, известный из силурийских отложений Австрии, Гренландии, Италии, Канады, Китая и Чехии и девонских отложений Канады, Китая, Марокко и Чехии возрастом 471,8—388,1 млн лет назад.

Описание 
Цефалон полукруглый или полуэллиптический, с пограничным и предглабельным полем. Глабель короткая, с или без определенных глазных хребтов, соединяющих её с глазами переменного размера. Шипы в задних наружных углах головного щита (или генальные шипы) присутствуют, как правило, доходя до 2—4-го сегмента грудной клетки. Гипостома не связана с дорсальным щитом цефалона. Цефалон сложный или имеет небольшие бугорки. «Нёбо» (или гипостома) не связано с дорсальным щитом цефалона (или натанта). Цефалон покрыт ямочками или имеет небольшие бугорки.

Грудная клетка содержит до 22 сегментов. Плевральные концы обычно округлены.

Пигидий небольшой (микропиготный), с ровным краем.

Таксономия 
Барранд описал Arethusa koninckii в 1846 году. Тем не менее, название Arethusa было занято, так как было использовано Монфором в 1808 году для обозначения нового рода фораминифер. Барранд попытался исправить это, предложив Arethusina в качестве замены, но к этому времени Хоул и Корда уже предложили название Aulacopleura в 1847 году, из-за чего именно оно считается валидным.

Виды 
  — средний силур Чехии (уэнлокская эпоха, формация Литен, Богемия)
  — нижний силур Австралии (лландоверская эпоха, верхняя формация Коттон, возле Форбса, Новый Южный Уэльс)
  — нижний силур Чехии (лландоверская эпоха, формация Зелковице, район Бероун, Центральная Богемия
  — средний девон Германии (живетский ярус)
  — нижний силур Австралии (лландоверская эпоха, верхняя формация Коттон, возле Форбса, Новый Южный Уэльс)
   — нижний силур Австралии (лландоверская эпоха, верхняя формация Коттон, возле Форбса, Новый Южный Уэльс)
  — нижний силур Китая (лландоверская эпоха, Сычуань)

Примечания 

Трилобиты
Трилобиты силурийского периода
Трилобиты девонского периода